Gordijn (Latijn: cortina), een velum bij schimmels
 Cortina d'Ampezzo, een gemeente in de provincie Belluno, regio Veneto, Italië
 Cortina (Emilia-Romagna), een frazione in de gemeente Russi, provincie Ravenna, regio Emilia-Romagna, Italië
 Cortina, een fietsenmerk uit Nederland